Arturowo (Litwa)
 Arturowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica